The Dove est le titre original du film américain Colombe de Roland West, sorti en 1927
 The Dove (De Düva: The Dove) est un court-métrage américain de George Coe et Anthony Lover, sorti en 1968 
 The Dove est un film américain de Charles Jarrott, sorti en 1974